Numele de Monteoru se poate referi la:

 Casa Monteoru-Catargi, o clădire istorică din București;
 Grigore Constantinescu-Monteoru, industriaș și filantrop român;
 Râul Monteoru, un afluent de stânga al râului Siriu;
 Sărata-Monteoru, o stațiune balneară de lângă Buzău.

Nume proprii